Werden steht für:

Orte:
 Werden, Stadtteil von Essen
 Werden, Kreis Heydekrug, Ostpreußen/Memelland, deutscher Name von Verdainė, Ort in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Werden, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Werden, Kreis Oels, Schlesien, deutscher Name von Ostrowina, Dorf im Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Personen:
 Ferdinand von Werden (1880–1948), deutscher Priester und Kunsthistoriker
 Hubert Werden (1908–2005), deutscher Künstler und Kunsterzieher
 Johann von Werden (um 1495–1554), Fernkaufmann, Reeder und Bürgermeister von Danzig (1526 bis 1554)

 Sybil Werden (1924–2007), deutsche Schauspielerin und Tänzerin

Sonstiges:
 Werden (Philosophie), dialektischen Prozess in der Philosophie
 Werden (rheinländisches Adelsgeschlecht), Ministeriale des Klosters Werden
 Werden (pommerellisches Adelsgeschlecht), in Danzig eingewanderte Familie
 Werden – Jahrbuch für die Gewerkschaften
 Kloster Werden in Essen-Werden

Siehe auch:
 Verden (Begriffsklärung)
 Wehrden